Lənkəran bezeichnet
 eine Stadt in Aserbaidschan, siehe Lənkəran (Stadt)
 einen Bezirk in Aserbaidschan, siehe Lənkəran (Rayon)